Alonen ist der Familienname folgender Personen:
 Pekka Alonen (* 1929), finnischer Skirennläufer
 Pentti Alonen (* 1925), finnischer Skirennläufer
 Viktor Alonen (* 1969), estnischer Fußballspieler